Jandaia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jandaia do Sul (ort), Paraná, 
 Jandaia (kommun i Brasilien), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar